Marie Alphonse Théodore René Adrien Desmazes (1880-1955), général de division français ;
 Joseph Desmazes (1806-1882), homme politique français.